Bronk peut faire référence à :
 Bronk, un cratère lunaire,
 Detlev Bronk (1897-1975), un astronome,
 Bronk, un téléfilm, puis une série télévisée de 1975.